Le presenti tabelle riassumono i risultati elettorali di Forza Italia nelle regioni italiane.

Risultati recenti

Parlamento Italiano

Parlamento Europeo

Consigli Regionali

Andamento storico dei risultati 

I valori espressi si riferiscono alla percentuale sui voti validi. Per le elezioni politiche, il dato si riferisce all'elezione della Camera dei deputati, prendendo in considerazione la parte proporzionale durante i periodi in cui sono state in vigore la legge Mattarella, ad eccezione del dato della Valle d'Aosta, che ha votato anche durante tale periodo con il sistema maggioritario, e la legge elettorale italiana del 2017.

Legenda 
P = Elezioni politiche
R = Elezioni regionali
E = Elezioni europee
     = La lista non è stata presentata in questa regione e in questa tornata elettorale
N.D. = La tornata elettorale non si è tenuta in questa regione

Prima della nascita de Il Popolo della Libertà

Dopo la scissione del Popolo della Libertà

Note

Voci correlate 
 Forza Italia (1994)
 Forza Italia (2013)

Collegamenti esterni
 

Forza Italia (1994)
Forza Italia